Un acrònim relacionat amb la fotometria i l'astronomia: UBV (astronomia).
 Una universitat de Veneçuela: Universitat Bolivariana de Veneçuela.